Timothy et Tim Wood peut désigner :

 Timothy Wood (né en 1940), homme politique conservateur britannique ;
 Tim Wood (né en 1948), patineur artistique américain ;
  (1951-2010), boxeur poids mi-lourds britannique ;
 Tim Wood (né en 1982), joueur américain de baseball.

Wood, Tim